Microcyclops nyasae – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1957 roku na podstawie prac naukowych brytyjskiego biologa Geoffreya Fryera.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1957 roku